Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру İstanbul Cup 2007 проходили з 21 по 26 травня на відкритих ґрунтових кортах у Стамбулі (Туреччина). Агнешка і Урсула Радванські виграли титул, у фіналі перемігши пару Чжань Юнжань і Саня Мірза з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Стамбул Cup, парний розряд
2007